

Persone
 Kan'ichi Kurita – doppiatore giapponese
 Shigetaka Kurita – grafico giapponese
 Taijiro Kurita – ex calciatore giapponese
 Takeo Kurita – ammiraglio giapponese
 Toyomichi Kurita – direttore della fotografia giapponese

Altro
 Kurita Water Industries – azienda chimica giapponese